Ceibas (rijeka), Kolumbija
 Ceibas (selo), Argentina